Костелец-над-Орлици () — город в Чехии в районе Рихнов-над-Кнежноу Краловеградецкого края.

Город расположен в долине реки Орлица в 7 км юго-западнее Рихнов-над-Кнежноу и 29 км юго-восточнее Градец Кралове на автотрассе Прага-Острава и железнодорожной линии Прага — Градец Кралове — Летоград — Ганушовице.

История 
Первое письменное упоминание встречается в 1303 году.

Достопримечательности 
 Старый Замок 1668 года
 Новый Замок с английским парком 1829—1835 гг.
 Старый магистрат
 Костёл св. Вацлава / Яна Амоса Коменского
 Костёл св. Анны
 Костёл св. Иржи

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Костелец-над-Орлици

Города Краловеградецкого края